Wittner est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1982-), homme politique allemand ;
  (1962-), acteur allemand ;
 Frédéric Wittner, journaliste et dirigeant de radio français ;
  (1926-1998), peintre allemand ;
 Jessica Wittner (c.1983-), astronaute américaine ;
 John Wittner, pilote de moto, ingénieur et inventeur américain ;
  (1973-), skieur de freestyle autrichien ;
  (1896-1949), écrivain autrichien.

Patronyme germanique